G4 steht als Abkürzung für:
 ein britisches Gesangsquartett, siehe G4 (Band)
 ein US-amerikanischer Fernsehsender, siehe G4 (Fernsehsender)
 die Bezeichnung eines seltenen dreiachsigen Geländewagens von Mercedes-Benz aus den 1930er/1940er Jahren, siehe Mercedes-Benz W 31
 einen Gipfel der Gasherbrum-Kette im Karakorum, siehe Gasherbrum IV
 Niedervoltstiftsockellampen, siehe Lampensockel
 ein Projekt der Musikproduzenten Arne Schaffhausen (Extrawelt), Marco Schmedding und Marcus C. Maichel, siehe Arne Schaffhausen & Wayan Raabe
 einen Prozessor der Firma Motorola, siehe PowerPC 7400
 ein Rechnermodell der Firma Apple mit PowerPC-Prozessor, siehe Power Mac G4
 eine polizeiähnliche Wachtruppe in dem Roman The War Between the Classes
 eine Staatengruppe mit gemeinsamen Interessen bezüglich einer Reform der UN, siehe G4-Staaten
 ein Standardprotokoll zur Übertragung von Faxen (Group 4) per ISDN, siehe Fax
 von Güterzuglokomotiven der Länderbahnzeit
 die preußischen G 4.1, G 4.2 und G 4.3
 die pfälzischen G 4.I, G 4.II und  G 4.III
 die Elsaß-Lothringische G 4
 die Mecklenburgische G 4.2
 die Oldenburgische G 4.2
 die Straßenbahntypen G4-61 und G4-65 aus der Waggonfabrik Gotha
 die amtliche Bezeichnung des Sturmgewehrs AR-10 während seiner Erprobungsphase bei der Bundeswehr
 eine Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für Personen mit beruflichem Kontakt zu Substanzen, die Hautkrebs auslösen können, siehe Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Rechtslage bis 31. Dezember 2013)
 einen internationalen Wettbewerb für Geländefahrzeuge (in der Nachfolge der Camel Trophy), siehe G4 Challenge
 die chinesische Autobahn Peking-Hongkong-Macau G4, die Peking mit Hongkong, Macau und Zhuhai verbindet
 ein slowenisches Testflugzeug, siehe Pipistrel Taurus G4
 ein Smartphone-Modell von LG, siehe LG G4
 den Mobilfunkstandard der vierten Generation (4G), siehe LTE-Advanced

DG 4 steht als Abkürzung für:
 Abteilung G 4 in einem militärischen Stab zuständig für Logistik und von einem Offizier im Generalstabsdienst geführt

Abkürzung